GP2 Series 2012 var den åttonde säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Malaysias Grand Prix på Sepang International Circuit den 24-25 mars, och den sista i samband med Singapores Grand Prix på Marina Bay Street Circuit den 22-23 september. Davide Valsecchi vann förarmästerskapet och DAMS vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2012